Ла Сениза има више значења:

 Ла Сениза (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сениза, Лома де Ромеро (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику